Заглембе Сосновец (), (произнася се: zaɡˈwɛmbjɛ sɔsˈnɔvjɛts) е полски футболен клуб от град Сосновец, Силезко войводство, Полша. Осован през 1906 година като КС „Миловице“. Играе домакинските си мачове на стадион „Людови“ с капацитет 7500 зрители. Четирикратен носител на купата на Полша.

Предишни имена

Успехи

Домашни 
 Екстракласа:
  Второ място (4): 1955, 1963/64, 1966/67, 1971/72
  Трето място (3): 1962, 1962 – 63, 1964/65
 Купа на Полша:
  Носител (4): 1962, 1963, 1977, 1978
  Финалист (1): 1970/71
 I Лига: (2 ниво)
  Шампион (3): 1954, 1959, 1988/89

Международни 
 Купа Piano Karl Rappan:
  Носител (2): 1967, 1975
 Интертото:
 1/2 финал (1): 1966/67

Източници

Външни препратки 

 Официален уебсайт 
 неофициален уебсайт 
 Заглембе Сосновец в 90minut.pl 

Полски футболни отбори